

Belgio 
 Damme – comune della provincia delle Fiandre Occidentali (Fiandre)

Germania 
 Damme – città del circondario di Vechta (Bassa Sassonia)
 Damme – frazione del comune di Grünow nel circondario rurale dell'Uckermark (Brandeburgo)